A veia gástrica curta é uma veia do abdômen.

Veias